Дина Рутић (Добро Село, 18. новембар 1943 — Београд, 22. јануар 2019) била је југословенска филмска и позоришна глумица.

Родитељи су јој били глумци Јожа Рутић и Ивка Рутић, супруг Зоран Радмиловић и ћерка Ана Радмиловић.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Весна, Матина прва супруга
|-
| 1966. || Провод ТВ филм || /
|-
| 1966. || Мост Кратки филм || /
|-
| 1968. || Опатица и комесар || Сестра Марија (као Дина Рутић-Радмиловић)
|-
| 1969. || Низводно од сунца || Учитељица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Драга Ирена! || /
|-
| 1970. || Тристан и Изолда ТВ филм || /
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || Минка
|-
| 1971. || Романса коњокрадице || Чејтче
|-
| 1973. || Сутјеска || Болничарка Љубица
|-
| 1973. || Опасни сусрети ТВ серија || /
|-
| 1975. || Дечак и виолина || /
|-
| 1977. || Усијане главе ТВ серија || Дивна
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Лидија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1993. || Руски цар ТВ филм || Жена у општини
|-
| 1996. || То се само свици играју ТВ мини серија || Послужитељка у суду
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 2019.
Читлучани
Југословенски глумци